Le HC Red Star Kunlun (sinogramme simplifié: 昆仑鸿星; sinogramme traditionnel: 崑崙鴻星; pinyin: Kūnlún Hóngxīng; russe: Куньлу́нь Ред Стар) est un club de hockey sur glace chinois basé à Pékin qui évolue dans la Ligue continentale de hockey (KHL) depuis la saison 2016-2017.

Histoire 

Le , la KHL a confirmé la venue d'un club chinois, du nom du HC Red Star Kunlun, en tant qu'équipe d'expansion lors de la saison 2016-2017.

Saisons en KHL 

| 2016-2017 || 60|| 24|| 2|| 2|| 29|| 0|| 3|| 139|| 144|| 83|| align="left"| 18/29 || align="left"|  Metallourg Magnitogorsk 1-4 (huitième de finale)
|-
| 2017-2018 || 56|| 15|| 3|| 1|| 29|| 3|| 5|| 103|| 146|| 61|| align="left"| 23/27 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2018-2019 || 62|| 19|| 0|| 1|| 31|| 6|| 5|| 142|| 190|| 51|| align="left"| 20/25 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2019-2020 || 62|| 20|| 3|| 3|| 28|| 3|| 5|| 139|| 158|| 60|| align="left"| 18/24 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2020-2021 || 60|| 11|| 1|| 1|| 39|| 6|| 2|| 139|| 213|| 34|| align="left"| 22/23 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2021-2022 || 48|| 7|| 1|| 1|| 32|| 5|| 2|| 101|| 198|| 25|| align="left"| 24/24 || align="left"| Non qualifié 
|-
|2022-2023||68 ||15 ||3 ||3 ||40 ||3 ||4 ||152 ||226 || 49|| align="left"| /22 || align="left"| Non qualifié

Joueurs

Équipe réserve
L'HC Kunlun Red Star exploite aussi une équipe réserve, « Kunlun Red Star Heilongjiang », qui évolue dans la Ligue majeure de hockey (VHL). Cette équipe se situe à Harbin dans la province de Heilongjiang en Chine.

Références 

Hockey sur glace en Chine
Équipe de la ligue continentale de hockey
Sport à Pékin
Club sportif fondé en 2016